Восприимчивость — в биологии способность к заболеванию от внешнего источника
 Восприимчивость — способность взрывчатых веществ к детонации при воздействии средств инициирования взрыва